Tigane ist 

der Familienname folgender Personen:

 Aino Tigane (1912–1991), estnische Schriftstellerin
 Leida Tigane (1908–1983), estnische Schriftstellerin

eine Ortschaft: 

 der Gemeinde City of Matlosana in Südafrika.